Ільясова — жіноча форма прізвища Ільясов.

 Відомі носії 
 Ільясова Гульдар Музафарівна (. 1954) — радянський і башкирський режисер, лауреат державної премії РБ імені Салавата Юлаєва (1994).
 Ільясова Зухра Хамітівна ( 1950) — артистка балету, педагог, народна артистка Башкирії та Татарстану.
 Ільясова Лідія Михайлівна ( 1935) — радянська шашистка, журналістка.
 Ільясова Майра ( 1955) — радянська та казахська співачка, продюсер, заслужена артистка Казахстану.
 Ерсан Ільясова ( 1987) — турецький баскетболіст.
 Ільясова Юмабіка Салахетдинівна ( 1957) — радянський і башкирський літературознавець, поетеса.